Die Swiss Open Gstaad 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis 2. August 2015 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die BB&T Atlanta Open sowie in Hamburg die Bet-at-home Open German Tennis Championships gespielt. Die Swiss Open Gstaad zählten wie die BB&T Atlanta Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Bet-at-home Open German Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Der Titelverteidiger im Einzel Pablo Andújar schied im Viertelfinal aus. Dominic Thiem gewann nach seinen Turniersiegen in Nizza und Umag seinen dritten Titel des Jahres bzw. seiner Karriere. Im Final setzte er sich gegen David Goffin mit 7:5, 6:2 durch, der in seinem fünften Final stand. Im Doppel waren Andre Begemann und Robin Haase im Vorjahr erfolgreich. Nur Haase nahm mit Michail Juschny erneut teil, doch schied in der ersten Runde aus. Im Final gewannen Aljaksandr Bury und Denis Istomin gegen Oliver Marach und Aisam-ul-Haq Qureshi mit 3:6, 6:2, [10:5]. Sie gewannen damit ihren 108. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.405 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 494.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Swiss Open Gstaad 2015 fand am 25. und 26. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Swiss Open Gstaad 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 122 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Saanen